Арно Д’Юссо (; 15 апреля 1916, Лос-Анджелес — 29 января 1990, Нью-Йорк) — американский , , , .

Биография 

Родился в семье Леона д’Юссо, известного в эпоху немого кино сценариста и режиссёра. Мать — Оттола (Тола) Смит д’Юссо, актриса.

Несколько лет сотрудничал в прогрессивном журнале «Masses and Mainstream» (англ., «Массы и главное направление»). В конце 1950 года его имя, как сочувствующего коммунистам, было внесено в голливудский чёрный список. В 1953 году предстал перед следственным подкомитетом сенатора Джо Маккарти, но отказался отвечать на любые вопросы, заявив, что будет рад обсудить вопросы коммунизма с сенатором на публичных дебатах. После этого переехал в Европу, где продолжал писать сценарии под разными псевдонимами. Вернувшись в Соединенные Штаты, преподавал литературу в Нью-Йоркском университете.

Умер в 1990 году после операции по поводу рака желудка.

Творчество 
Первой пьесой Д’Юссо, принесшей ему известность стала «Мир завтра» («Tomorrow the world», 1943). В драме «Глубокие корни» («Deep are the roots», 1946, рус. пер. 1948; совм. с Дж. Гоу) показана трагедия негра Чарльза Бретта, его столкновение с расизмом плантаторского Юга, воплощенным в образе сенатора Ленгдона. Это реалистическая пьеса с чётко очерченными характерами, проникнутая идеями гуманизма.

Д’Юссо также автор комедии «Легенда о Саре» («Legend of Sarah», 1951). Совместно с Д. Паркером написал социально-психологическую пьесу «Дамы из одного коридора» («The ladies of the corridor», 1954).

Написал 11 киносценариев.

Избранная фильмография 

 Одна насыщенная ночь / One Crowded Night (англ., 1940)
 Леди со шрамом / Lady Scarface (англ., 1941)
 Покайся на досуге / Repent at Leisure (1941)
 Человек, который отказывался умирать / The Man Who Wouldn’t Die (1942)
 Who Is Hope Schuyler? (1942)
 Вне Бродвея / Just Off Broadway (1942)
 Завтра, мир!
 Поезд страха / Horror Express (1972)
 Психомания / Psychomania (1973)
 Ladies of the Corridor (1975)

Избранные пьесы 
 «Завтрашний день мира» (1943)
 «Глубокие корни» (1946)
 «Дамы из одного коридора» (1953)

Примечания

Литература 
 Большая советская энциклопедия. 3-е изд.
 Рюриков Б. Разоблачённая идиллия // Театр, 1947, № 6.

Ссылки 
 
 Д’Юссо, Арно

Преподаватели Нью-Йоркского университета
Умершие от рака желудка